Termin DPP1 ima više značenja.

 Diacilglicerol difosfatna fosfataza, enzim
 Katepsin C, enzim